Нефедьево — топоним в России.

Архангельская область 
 Нефедьево — деревня в Холмогорском районе.

Вологодская область 
 Нефедьево — деревня в Кирилловском районе.
 Нефедьево — деревня в Тотемском районе.

Ивановская область 
 Нефедьево — деревня в Ивановском районе.

Московская область 
 Нефедьево — деревня в городском округе Красногорск.
 Нефедьево — село в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Нефедьево — деревня в Большемурашкинском районе.

Новгородская область 
 Нефедьево — деревня в Пестовском районе.
 Нефедьево — деревня в Старорусском районе.

Тверская область 
 Нефедьево — деревня в Зубцовском районе.
 Нефедьево — деревня в Калининском районе.
 Нефедьево — деревня в Сандовском районе.

Тульская область 
 Нефедьево — деревня в Ясногорском районе.

Ярославская область 
 Нефедьево — деревня в Даниловском районе.
 Нефедьево — деревня в Пошехонском районе.
 Нефедьево — село в Угличском районе, Отрадновское сельское поселение.
 Нефедьево — село в Угличском районе, Улейминское сельское поселение.